Als Difluorethan (C2H4F2) werden bezeichnet:
 1,1-Difluorethan
 1,2-Difluorethan